

Geografia 
 Cipro – isola del mar Mediterraneo
 Cipro – Stato dell'Europa Medio-Orientale, membro dell'Unione europea
 Cipro del Nord – Stato a riconoscimento limitato Europeo

Persone 
 Cipro – moglie di Erode Antipatro e madre di Erode il Grande
 Cipro – figlia di Erode il Grande
 Cipro – nipote di Erode il Grande e moglie di Erode Agrippa I
 Cipro – nipote di Erode il Grande
 Cipro – nipote di Erode il Grande, figlia di Alesse Selcia
 František Cipro – calciatore e allenatore di calcio ceco

Storia 
 Cipro – provincia dell'Impero romano (58 a.C.-688)
 Cipro – thema dell'Impero bizantino (960-1185)
 Regno di Cipro – regno cattolico crociato sull'isola di Cipro del tardo medioevo (1192-1489)
Eyalet di Cipro – provincia (eyalet) dell'Impero ottomano (1571-1748)
Cipro britannica – Protettorato britannico dell'isola di Cipro (1878-1960)

Altro 
 Cipro – nome commerciale della ciprofloxacina
 Cipro – stazione della metropolitana di Roma